Hövel ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold von Hövel († 1301), Domherr in Münster

 Bernhard von Hövel († 1449), Vizedominus und Domherr in Münster
 Bernhard von Hövel (Domherr), Domherr in Münster
 Dennis Christian Hövel (* 1981), deutscher Bildungsforscher und Hochschullehrer (Sonderpädagogik)
 Friedrich von Hövel (1766–1826), deutscher Politiker
 Gerda Hövel (* 1954), deutsche Politikerin (CDU)
 Gottfried von Hövel (15. Jh. – 1530) Domherr in Münster
 Gottfried von Hövel (Domherr), Domherr in Münster und bischöflicher Offizial
 Heinrich Adolf von Hövel zu Dudenroth (1690–1748), Domherr in Münster
 Hermann Hövel (1644–1724), Bürgermeister in Arnsberg
 Hermann von Hövel († 1478), Domherr in Münster
 Hermann von Hövel (Domdechant), Domherr und Domdechant in Münster
 Hugo ten Hövel (1890–1953), deutscher Politiker
 Jörg Auf dem Hövel (* 1965), deutscher Politikwissenschaftler und Journalist
 Joseph Anton Friedrich August von Hövel (1842–1917), deutscher Politiker
 Ludwig Wilhelm Alexander von Hövel (1746–1829), badischer Staatsminister
 Markus van den Hövel (* 1963), deutscher Jurist und Richter, Vorsitzender am Landgericht in Bochum
 Paul Hövel (1904–1989), deutscher Verlagsmanager 
 Werner von Hövel († 1336), Domherr in Münster

Hövel bezeichnet folgende Orte:
 Hövel (Bad Honnef), Ortsteil des Stadtbezirks Aegidienberg der Stadt Bad Honnef im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hövel (Hamm), Ortsteil der Stadt Hamm, Nordrhein-Westfalen
 Hövel (Sundern), Ortsteil der Stadt Sundern, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Grafen von Hövel
 Burg Hövel
 Hövel (Adelsgeschlecht)
 Hoevel, Hoevell, Höfel, Höveln
 Heuvel